Joaninha — inseto da família Coccinellidae
 Gilmar Flores — piloto de motocross conhecido por "Joaninha"
 Renault 4CV — modelo automóvel da Renault, chamado em Portugal "Joaninha"
 Truta-brasileira — um peixe também chamado "Joaninha"

Desambiguação